województwo mazowieckie